Trævlemunde (Cephalochordater), er en lille gruppe af primitive chordater, der regnes som en søstergruppe til hvirveldyr (vertebrata) og sækdyr (Urochordata).

Karakteristisk for trævlemunde er deres aflange krop opdelt i segmenter og med en rygstreng (notochord), der strækker sig gennem hele kroppens længde. De lever af mikoskopiske organismer, som de filtrere ud af vandet med deres gællegitter. To rækker af tentakler (cirri) sidder omkring mundåbningen og udgør et filter, der forhindrer større partikler i at komme ned i gællesækken. Epitelcilier på indersiden af munden og svælget danner et specialiseret "hjulorgan", der danner vandstrømmen gennem gællesækken, hvor føden sigtes fra. Det overskydende vand passerer ud af kroppen gennem atrioporen.

I danske farvande findes en enkelt art, lancetfisk (Branchiostoma lanceolatum), der lever nedgravet i groft sand og bliver 5-6 cm lang. På verdensplan findes 30-35 forskellige arter, alle med meget ens opbygning og størrelse fra 3 cm til 8 cm.

Evolution 
Trævlemunde er meget små og har ingen hårde dele, hvilket gør at man kender meget få fossiler. Det mest berømte fossil er Pikaia, fundet i skifer fra det mellemste Kabrium i Burgess Shale, British Columbia. En anden og ældre fossil trævlemunde, Yunnanozoon, er for nyligt fundet i det sydlige Kina. Det stammer fra den tidlige kambriske periode.

Cephalochordaterne menes at have udskilt sig fra resten af chordaterne for cirka 700 til 650 millioner år siden. Fylogenien nedenfor er baseret på en kombination af karakterer fra uddøde og nulevende arter.

Referencer 

Chordater